Kostrzewa ist der Name folgender Orte:

in Polen
 Kostrzewa (Drawno), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Drawno
 Kostrzewa (Manowo), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Manowo

Kostrzewa ist der Familienname folgender Personen:

 Damian Kostrzewa (* 1988), polnischer Handballspieler
 Frank Kostrzewa (* 1960), deutscher Linguist
 Ute Kostrzewa (* 1961), deutsche Volleyballspielerin (DDR)
 Wera Kostrzewa, Pseudonym von Maria Koszutska (1876–1939), polnische Politikerin (KPP)
 Zdzisław Kostrzewa (1955–1991), polnischer Fußballspieler